Huayhuash oder Waywash (Ancashino-Quechua für Wiesel) bedeutet:

 eine Bergkette der Anden in Peru, siehe Cordillera Huayhuash
 eine Dialektgruppe der Quechua-Sprache, siehe Waywash